Tonalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tonalapa, Tetela de Ocampo, ort, 
 Tonalapa, Quechultenango, ort, 
 Tonalapa, Atlixtac, ort, 
 Tonalapa, Ixtacamaxtitlán, ort, 
 Tonalapa, Ahuacatlán, ort, 
 Tonalapa, Veracruz, ort, Tehuipango, 
 Tonalapa, Zitlala, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar